Ел Орно има више значења:

 Ел Орно (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Орно (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Орно (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Орно, Ла Уерта де Дон Пабло (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Орно (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Орно (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Орно (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Орно (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику